U sezoni 2015./16. drugi rang nogometnog prvestva Bosne i Hercegovine su činile Prva liga Federacije BiH i Prva liga Republike Srpske. Prvaci ovih liga ostvaruju plasman u Premijer ligu BiH.

Prva liga Federacije BiH

Prva liga Republike Srpske 
Prvo igrana dvokružna liga,potom po šest momčadi je igralo Ligu za prvaka i Ligu za ostanak.

U tablicu uključeni svi rezultati

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2015./16., Prva liga F BiH i Prva liga RS
 sportsport.ba, Prva liga F BiH 2015./16., ljestvica, pristupljeno 16. ožujka 2017.
 sportsport.ba, Prva liga F BiH 2015./16., rezultati po kolima , pristupljeno 16. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga F BiH 2015./16., pristupljeno 16. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga F BiH 2015./16., verzija za ispis, preuzeto 16. ožujka 2017.
 futbol24.com, Prva liga F BiH 2015./16.,  pristupljeno 16. ožujka 2017.
 sportsport.ba, Prva liga RS 2015./16., ljestvica, pristupljeno 16. ožujka 2017. 
 sportsport.ba, Prva liga RS 2015./16., rezultati po kolima, pristupljeno 16. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga RS 2015./16. – prvi dio, pristupljeno 16. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga RS 2015./16. – prvi dio, verzija za ispis, preuzeto 16. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga RS 2015./16. – Liga za prvaka, pristupljeno 16. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga RS 2015./16. – Liga za prvaka, verzija za ispis, preuzeto 16. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga RS 2015./16. – Liga za ostanak, pristupljeno 16. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga RS 2015./16. – Liga za ostanak, verzija za ispis, preuzeto 16. ožujka 2017.
 futbol24.com, Prva liga RS 2015./16., pristupljeno 16. ožujka 2017.
  

2015-16
 2